

Patronymes 

 Albert Lantonnois van Rode (1852-1934), lieutenant-général de l'armée belge.
 Albert Rode (1908-1979), footballeur français. 
 Alfred Rode (1905-1979), musicien, acteur, réalisateur et producteur de cinéma français.
 Ebbe Rode (1910-1998), acteur danois.
 Helge Rode (1870-1937), écrivain, journaliste et critique danois..
 Henri Rode (1917-2004), écrivain et poète français.
 Jean Baptiste De Rode (1851-?), avocat belge.
 Jennifer Rode (née en 1995), joueuse allemande de handball.
 Nicolò Rode (1912-1998), skipper italien.
 Patrick Esclafer de La Rode (1944-2015), historien, généalogiste et militant royaliste français.
 Pierre Rode (1774-1830), violoniste et compositeur français.
 Sebastian Rode (née en 1990), joueur de football allemand.

Toponymie 
 Rode, ancienne commune française du département de la Moselle, rattachée à Morhange depuis 1810.
 Rhode-Saint-Pierre , section de la commune belge de Holsbeek (Région flamande).
 Rhode-Sainte-Agathe , section de commune du Brabant flamand.
 Rhode-Saint-Genèse , commune du Brabant flamand. 
 Rhode-Saint-Brice , hameau du Brabant flamand.
 Rhode-Saint-Oude , village du Brabant-Septentrional.
 Rode-le-Duc,   ville d'Allemagne

Entreprises
 , fabriquant d’équipement audio

Voir aussi 
 

Patronyme flamand